Кандау́ров — русская фамилия.

Известные носители 
 Кандауров, Александр Борисович (род. 1956) — советский шашист.
 Кандауров, Антон Иванович (1863—?) — русский художник и иллюстратор.
 Кандауров, Дмитрий Дмитриевич (?—1906) — пензенский полицмейстер.
 Кандауров, Иван Зотьевич (1912—1991) — ветеран ВОВ.
 Кандауров, Константин Васильевич (1865—1930) — русский живописец, театральный художник.
 Кандауров, Леонид Васильевич (1877—1962) — советский физик и астроном.
 Кандауров, Леонтий Дмитриевич (1880—1936) — русский дипломат во Франции.
 Кандауров, Николай Андреевич (1880—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Кандауров, Николай Степанович (род. 1926) — советский тренер по легкой атлетике, судья.
 Кандауров, Пётр Степанович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Кандауров, Сергей Викторович (род. 1972) — украинский футболист.

Кандау́рова
 Кандаурова, Герта Семёновна (1929—2013) — советский, российский физик.

См. также 
 Кондауров